La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2007-2008 è stata la 42ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Fenerbahçe Ülker.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2007-2008